Rainfeld ist eine österreichische bzw. deutsche Ortsbezeichnung:
 Rainfeld (Gemeinde St. Veit), Ortsteil und Katastralgemeinde der Gemeinde St. Veit an der Gölsen, Niederösterreich, Österreich
 Rainfeld, bis 1938 Bogatzko, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Bogacko, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Reinfeld